Tigres bedeutet folgendes:
UANL Tigres eine Fußballmannschaft
Tropa de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial de Seguridad, eine Spezialeinheit des Honduranischen Sicherheitsministers